Afsluiting (verzameling), een begrip uit de wiskunde
Afsluiting (topologie), een begrip uit de topologie
Hek (afrastering)